Карцевское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Демидовского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Верхние Моховичи. На территории поселения находились 13 населённых пунктов.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года с включением всех входивших в него населённых пунктов в Заборьевское сельское поселение

Географические данные 
 Общая площадь: 107,94 км²
 Расположение:  центральная часть Демидовского района
 Граничит:
 на севере и северо-востоке — с Заборьевским сельским поселением
 на юго-востоке и юге — с Демидовским городским поселением
 на юго-западе — с Титовщинским сельским поселением
 на западе — с Бородинским сельским поселением
 на северо-западе — с Закрутским сельским поселением
 Крупные реки: Каспля.
 По территории поселения проходит автомобильная дорога  Смоленск — Невель

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Населённые пункты 
В состав поселения входят следующие населённые пункты:
 Деревня Верхние Моховичи — административный центр
 Бель, деревня
 Вишневка, деревня
 Вятша, деревня
 Добрино, деревня
 Елисеенки, деревня
 Каменка, деревня
 Карцево, деревня
 Ковширы, деревня
 Лобаново, деревня
 Нижние Моховичи, деревня
 Селивоново, деревня
 Шашуты, деревня

Общая численность населения — 574 человека.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Упразднённые муниципальные образования Демидовского района Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году